

Населені пункти та їхні частини
 Седліце — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Седліце — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Седліце — село в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Седліце — частина міста Ґожув-Велькопольський в Любуському воєводстві
 Седліце — частина міста Пщина в Пщинському повіті Сілезького воєводства
 Седліце — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки